Ciofani ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Ciofani (* 1996), französische Leichtathletin
 Daniel Ciofani (* 1985), italienischer Fußballspieler
 Matteo Ciofani (* 1988), italienischer Fußballspieler
 Walter Ciofani (* 1962), französischer Leichtathlet